Sundarnagar (; auch Sundernagar oder Sundar Nagar) ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Sundarnagar befindet sich im Distrikt Mandi, 20 km südlich der Distrikthauptstadt Mandi.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 24.344.
Sundarnagar liegt auf einer Höhe von  im Vorderen Himalaya. Der Fluss Suketi Khad fließt an Sundarnagar vorbei nach Norden und mündet bei Mandi in den Beas. Bei Sundarnagar befindet sich der 50 ha große Stausee Sundarnagar-See.

Die Stadt liegt an der Fernstraße NH 21, die Sundarnagar mit Mandi im Norden sowie mit Bilaspur im Süden verbindet.

Sundarnagar war früher die Hauptstadt des Fürstenstaats Suket.

Klima 
Das Klima in Sundarnagar ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1431 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 20,9 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Mandi